Grenadilla, eller grenadilleträ, är ett namn som används på flera olika träslag, alla mycket starka och täta. Ett välkänt sådant träslag är Dalbergia melanoxylon, på engelska African Blackwood, och i östra Afrika känt som mpingo. Det används i musikinstrument, i huvudsak klarinett, oboe, piccolaflöjt, tvärflöjt och blockflöjt.

Grenadilla används även som alternativt namn på passionsfrukt.

Trä